Dichlortetrafluorethan steht für: 

 Cryofluoran (1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan)
 1,1-Dichlor-1,2,2,2-tetrafluorethan